Чжоу Сюнь (; 18 октября 1974 года) — китайская актриса и певица. Одна из четырёх самых популярных актрис нового тысячелетия в Китае наряду с Сюй Цзинлэй, Чжан Цзыи и Чжао Вэй. Является единственной китайской актрисой, в разное время получившей все самые престижные кинопремии Китая в номинации «за лучшую женскую роль» — «Золотой петух», «», «Hong Kong Film Award» (Гонконг) и «Золотая лошадь» (Тайвань). Она также стала первой китайской актрисой, которая была удостоена премии Asian Film Awards в данной номинации.

Биография 
Чжоу Сюнь родилась 18 октября 1974 года в семье рабочих: её отец был киномехаником, а мать — продавщицей в универмаге. Отец будущей актрисы страстно любил живопись и искусство, поэтому назвал девочку по имени родоначальника современной китайской литературы — Лу Синя. Вопреки чаяниям отца, который мечтал увидеть дочку художницей, маленькая Чжоу не проявляла никакого интереса к рисованию, но зато живо интересовалась танцами и музыкой. В 14 лет она поступила в  по классу хореографии.

Международное признание актрисе принесли роли в картинах «» (2000) режиссёра  и «» режиссёра Дай Сыцзе (2002). За главную роль в первой Чжоу Сюнь была удостоена премии в номинации Лучшая актриса на 15-м кинофестивале в Париже. В 2002 году она снялась в телесериале «Легенда о Героях-стрелках Орла». Серии с её участием сделали сериал одним из самых популярных в Китае на то время.

В 2005 году Чжоу Сюнь снялась в музыкальном фильме Питера Чана «Возможно, любовь», который закрепил её успех. За роль в этой картине актриса получила семь китайских кинопремий в номинации «Лучшая женская роль». Следующим крупным успехом актрисы стала роль в фильме «Уравнение жизни и смерти», который принёс актрисе ещё семь премий в той же номинации. После 2008 года карьера Чжоу Сюнь развивается уже не столь стремительно. Она продолжает сниматься в кассовых фильмах («Крашеная кожа» (2008), «Крашеная кожа II»), но уже не повторяет успеха своих предыдущих работ.

Избранная фильмография

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой орёл» (Китай)